Ziomaki est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Ziomaki, village du powiat de Węgrów
 Ziomaki, village du powiat de Siedlce